Pieve di San Leonardo è la denominazione di diversi edifici religiosi:
Pieve di San Leonardo (Artimino), nel comune di Carmignano, in provincia di Prato;
Pieve di San Leonardo (Cerreto Guidi), nel comune di Cerreto Guidi, in provincia di Firenze.